Лазарица је насељено место града Крушевца у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 1521 становника (према попису из 1991. било је 1329 становника).

Демографија 
У насељу Лазарица живи 1168 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,5 година (35,8 код мушкараца и 37,2 код жена). У насељу има 441 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,45.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

Град Крушевац
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији